Torre de Don Miguel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre de Don Miguel (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torre de Don Miguel (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar